Ivan Kelava (Zagreb, 20 de fevereiro de 1988) é um futebolista croata que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Granada.

Ligações externas 

Naturais de Zagreb
Goleiros da Croácia
Futebolistas da Croácia
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do NK Lokomotiva Zagreb
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Carpi Football Club 1909
Futebolistas do Granada Club de Fútbol
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012